El nombre Rebecca Brown puede referirse a las siguientes personas:
Rebecca Brown, escritora estadounidense;
Rebecca Brown, nadadora australiana;